:
 Antoine Genton (1978-), journaliste français, cousin de Guillaume ;
 Benjamin Genton (1980-), footballeur français, frère de Florian ;
 Camille Genton (1985-), entrepreneur séropositif connu pour son action de lutte contre la discrimination envers les porteurs du VIH.
 Claude Victor Louis Stanislas Genton (1827-1890), homme politique français ;
 Guillaume Genton (1991-), animateur radio français, cousin d'Antoine ; 
 Florian Genton (1981-), journaliste français, frère de Benjamin ;
 Jacqueline Genton (1931-), mannequin suisse ;
 Jacques Genton (1918-2008), homme politique français ;
 Marc Genton, mathématicien suisse ;
 Pierre Genton (1924-2004), architecte français.

On trouve aussi plusieurs familles de Genton :

 La famille de Genton (Berry) ;
 La famille de Genton de Villefranche ;
 La famille de Genton de Barsac.